Mojokerto is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Oost-Java  op Java. Het regentschap telt 1.025.443 inwoners (volkstelling 2010). Hoofdstad is  Mojosari. De stadsgemeente Mojokerto behoort niet tot het regentschap.

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit achttien onderdistricten (zogenaamde kecamatan). 
In deze onderdistricten liggen 304 plaatsen die een administratieve eenheid zijn.

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java